Sulzburg ist der Name folgender Orte:
 Sulzburg, Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg, Deutschland

Sulzburg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Sulzburg (Lautertal), Burgruine bei Unterlenningen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Sulzburg (Breisgau), abgegangene Burg bei Sulzburg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg, Deutschland